Николай Савков:
 Савков, Николай Михайлович (1891—1965) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Савков, Николай Митрофанович (род. 1922) — дирижёр, заслуженный артист Латвийской ССР(1958).
 Савков, Николай Никифорович (1905—?) — советский военный политработник, генерал-лейтенант.